Aphaenogaster gibbosa homonyma é uma subespécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

gibbosa homonyma
Espécies descritas em 1921